Метод Гаусса — Зейделя:
 Метод Гаусса — Зейделя решения системы линейных уравнений.
 Метод покоординатного спуска Гаусса — Зейделя для нахождения экстремума функции.